Geoffrey van Monmouth, een middeleeuws schrijver
 James hertog van Monmouth, onwettige zoon van Karel II van Engeland.
 Monmouth (Wales), een plaats in Wales
 plaatsen in de Verenigde Staten:
 Monmouth (Illinois)
 Monmouth (Iowa)
 Monmouth (Kansas)
 Monmouth (New Jersey)
 Monmouth (Oregon)